Открытый чемпионат Швеции 2006 — 59-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в шведском городе Бостад, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

Турнир прошёл с 10 по 16 июля.

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Томми Робредо обыграл  Николая Давыденко со счётом 6-2, 6-1.
 Робредо выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Давыденко сыграл 3-й одиночный финал в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Йонас Бьоркман /  Томас Юханссон обыграли  Кристофера Каса /  Оливера Мараха со счётом 6-3, 4-6, [10-4].
 Бьоркман выиграл свой 3-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 На этом турнире он с разными партнёрами победил в 6-й раз (до этого в 1994, 1995, 2002, 2004 и 2005 годах).
 Юханссон выиграл дебютный и единственный парный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Швеции по теннису
 ATP Тур 2006
 Тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 

Швеция
Теннис
Июль 2006 года
2006
Международные спортивные соревнования в Бостаде